Additiv steht für:
 Additiv, Hilfs- oder Zusatzstoff, der Produkten in geringen Mengen zugesetzt wird, um bestimmte Eigenschaften zu erreichen oder zu verbessern

additiv steht für:
 additiv, auf Addition beruhend, durch Hinzufügung entstanden

Siehe auch: